Bornhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Carl Bornhardt (1774–1843), deutscher Komponist, Pianist, Gitarrist und Musiklehrer
 Wilhelm Bornhardt (1864–1946), deutscher Bergbeamter und Montanhistoriker